Пелехин — фамилия. Известные носители:
 Пелехин, Павел Петрович  (1839—1917) — русский учёный-медик, хирург. 
 Пелехин, Пётр Павлович  (1789—1871) — русский учёный-медик, хирург.